Алекса́ндр Алекса́ндрович Фаде́ев:
 Фадеев, Александр Александрович (1901—1956) — советский писатель и общественный деятель, журналист, военный корреспондент.
 Фадеев, Александр Александрович (1936—1993) — советский актёр, приёмный сын писателя А. А. Фадеева.
 Фадеев, Александр Александрович (1811—1898) — русский генерал от артиллерии.
  (1811—1889) — российский художник и геральдист.